Spiro bezeichnet
 Spiro (Familienname), Familienname, zu Herkunft, Bedeutung und Namensträgern siehe dort
 Spiro (1937), Minensucher der argentinischen Marine (Stapellauf 1937)
 Spiro (F 43), Lenkwaffenfregatte der argentinischen Marine (Stapellauf 1983)
 spiro- ist in der Chemie ein Präfix zur Bezeichnung organischer Spiroverbindungen
 das Medikament Spironolacton
 Spiro Hill, Hügel auf Nelson Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spiro (Kentucky)
 Spiro (Oklahoma)

Siehe auch: 
 Szpiro
 Spyro